Лас-Па́льмас:
 Лас-Пальмас (провінція) — провінція Іспанії
 Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія — місто на Канарських островах